Jméno a příjmení Jan Petránek má více známých nositelů:

 Jan Petránek (konstruktér) (1895–1982) – český konstruktér, vysokoškolský učitel, děkan Strojní fakulty ČVUT
 Jan Petránek (geolog) (1922–2015) – český geolog, vysokoškolský učitel, expert OSN pro geologii a hornictví
 Jan Petránek (novinář) (1931–2018) – český novinář, signatář Charty 77